Мануел II од Португалије (Лисабон, 15. новембар 1889- Twickenham, 2. јул 1932) је био последњи краљ Португалије из династије Браганца-Сакс-Кобург и Гота. Био је син Carlos I of Portugal и Amélie of Orléans.

Породично стабло 

Рођени 1889.
Умрли 1932.
Краљеви Португалије